Il gruppo dell'halite è un gruppo di minerali.

Cristallografia

Minerali del gruppo dell'halite 
 Bromargirite
 Carobbiite
 Clorargirite
 Griceite
 Halite
 Silvite
 Villiaumite

Note 

Halite